Вито́льд Па́влович Фо́кин (; род. , село Новониколаевка Запорожская область, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый премьер-министр независимой Украины (1991—1992).

Биография 
Витольд Фокин родился  в семье учителей в селе Ново-Николаевка Днепропетровской области.

Образование 
В 1954 году Фокин окончил горный факультет Днепропетровского горного института по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых».

Производственная карьера 
После окончания института получил назначение на шахты Луганщины. Работал помощником начальника и начальником участка на шахте «Центральная-Боковская» (1954—1957), заместителем главного инженера и главным инженером шахты, начальником шахтоуправления № 32 (1957—1963) в городе Боково-Антрацит Луганской области.

С августа 1963 по сентябрь 1971 года работал заместителем начальника комбината «Донбассантрацит» в городе Красный Луч, управляющим трестом «Первомайскуголь» в городе Первомайске, главным инженером комбината «Ворошиловградуголь» в городе Кадиевка, начальником комбината «Свердловантрацит» в городе Свердловске Луганской области.

Партийная карьера в СССР 
В 1971 Фокин был направлен на работу в Госплан УССР, где впоследствии занимал должности начальника отдела Госплана УССР (1971—1972), заместителя Председателя Госплана (1972—1979), первого заместителя Председателя Госплана (1979—1987), заместителя Председателя Совета Министров УССР-Председатель Госплана УССР (1987—1990), заместителя Председателя Совета Министров-Председатель Государственного комитета УССР по экономике (18 июля — 14 ноября 1990 года).

В 1990—1991 годах являлся членом ЦК КПСС.

23 октября 1990 года на Фокина было возложено исполнение обязанностей Председателя Совета Министров УССР. 14 ноября того же года был утверждён на этой должности.

С 1991 году В. Фокин находился одновременно и на общественной работе. Избирался народным депутатом СССР от Лисичанского территориального округа Луганской области, а также депутатом Верховного Совета Украины 12-го (1-го) созыва (Дарницкий избирательный округ № 6 г. Киева) (1991—1994 гг.). В группы и фракции не входил.

18 апреля 1991 года был назначен Премьер-министром Украинской ССР.

Получал предложение от М. С. Горбачёва возглавить правительство СССР, но отказался.

Политическая карьера в независимой Украине 
После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года Фокин сохранил кресло главы правительства.

8 декабря 1991 года вместе с президентом республики Леонидом Кравчуком от имени Украины подписал Беловежские соглашения о ликвидации СССР. После смерти Геннадия Бурбулиса 19 июня 2022 года Витольд Фокин остался последним живущим подписантом соглашений.

Во времена премьерства Фокина страна испытывала острейший экономический кризис.

1 октября 1992 года Верховная рада Украины выразила недоверие кабинету министров, что в соответствии с действовавшей в то время Конституцией Украины влекло отставку правительства. После отставки с поста главы правительства Украины получил предложение от главы правительства России В. С. Черномырдина стать его заместителем по ТЭК, но отказался.

С 1993 года — президент Международного фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией. С 1999 года также президент Луганского землячества в Киеве.

С 18 августа по 30 сентября 2020 года — заместитель представителя Украины в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Сообщалось, что на эту должность он был назначен благодаря своей внучке, эстрадной певице Маше Фокиной, которая познакомила своего дедушку Витольда Фокина с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

29 августа на украинском новостном портале Страна вышло ставшее резонансным интервью Фокина, где он поделился своими взглядами на ситуацию на Донбассе и способы решения конфликта. Он отметил, что нельзя рассчитывать на урегулирование проблемы неподконтрольной части Донбасса в долгосрочной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию жителям неподконтрольных Киеву самопровозглашённых республик.

После интервью Фокин подвергся критике со стороны главы МВД Украины Арсена Авакова и главы Офиса президента Андрея Ермака. 30 сентября указом президента Украины Владимира Зеленского Фокин был выведен из делегации Украины в ТКГ и освобождён от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Семья 
 жена — Тамила Григорьевна Фокина
 сын — Игорь Витольдович Фокин, бывший заместитель председателя правления совместного предприятия «Девон»
 дочь — Наталья Витольдовна Замалдинова

Примечания 

Премьер-министры Украины
Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Члены ЦК КПСС
Председатели Совета министров Украинской ССР
Заместители председателя Совета министров УССР
Председатели Госплана Украинской ССР
Витольд Фокин
Премьер-министры, вступившие в должность в 1990 году
Беловежские соглашения
Делегаты XXVI съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании